Galina – forma femminile del nome proprio di persona Galeno
3576 Galina –  asteroide della fascia principale
Galina –  cratere sulla superficie di Venere

Pagine correlate
Galena (disambigua)